Даньшу́й — китайский топоним. Может означать.

 Даньшуй — ранее город, ныне — один из районов города Синьбэй.
  — уличный комитет района Хойян, Гуандун.
 Даньшуйхэ — река на Тайване.
 Линия Даньшуй-Синьи — ветка Тайбэйского метро.
 Даньшуй — станция Тайбэйского метро, конечная станция линии Дайшунь.